Вер (, ) — фамилия:* 

 де Вер, Геррит (ок. 1570 — после 1598) — голландский мореплаватель, участвовавший в третьем путешествии Виллема Баренца.
 Вер, Корнелия ван дер (1639—1704) — нидерландская поэтесса.
 Ван дер Вер, Уиллард (1894—1963) — американский кинооператор.
 Ясмин Вёр (род. 1980) — немецкая теннисистка.